Семён Львович Бурда (род. , ) — поэт, прозаик, журналист, сценарист.

Биография 
Отец — преподаватель физики, мать — домохозяйка. Во время учёбы в Горном институте, в Днепропетровске, увлёкся кино, и в качестве автора сценариев, дикторских текстов и режиссёра снял ряд документальных фильмов, ставших победителями республиканских и Всесоюзных фестивалей в Советском Союзе.

Отмечен наградой — постановлением (14/XII.79) главного комитета ВДНХ СССР бронзовой медалью за «достижения в развитии народного хозяйства», (конкретно — за ряд научно-популярных и учебных фильмов / удостоверение № 59088).

Свою работу в профессиональном кино совмещает с обучением самодеятельных коллективов, чьи работы не однажды награждались дипломами и высокими местами на республиканских и Всесоюзных кинофестивалях. 17 августа 1979 года был награждён почётным знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве».

Попытка уехать из СССР в Израиль на постоянное место жительства заканчивается тем, что он и члены его семьи становятся «отказниками», потеряв работу, и в течение ряда лет перебиваются случайными заработками.

После упоминания его имени в числе «изменивших Родине» («За шаг до пропасти…», газета «Днепровская правда», 17.10.1985) теряет с трудом найденную работу и под давлением обстоятельств перебирается в Москву.

В период перестройки сотрудничает с детским юмористическим журналом «Ералаш», создав один сюжет - Визит инспектора. 

В конце 1988 года был приглашён в качестве сценариста московским издательством «Прогресс» для участия в проекте создания серии первых российских комиксов — рисованных книг об истории республик СССР. 

В июле 1990 года сценарий был принят издательством в работу, все рисунки к книге были выполнены известным украинским художником С. Якутовичем — был выпущен в свет рекламный буклет для международных книжных ярмарок; книга была поставлена в план, но в свет успели выйти только две книги — о Грузии и Литве; выходу комикса «Украина» помешал распад СССР.

В 1989 году в числе нескольких десятков семей московских «отказников», по представлению Комитета по защите Прав Человека, получает прямую визу и разрешение на въезд в Соединенные Штаты на постоянное место жительства. Тем не менее, надеясь на перемены внутри страны в свете возможного падения тоталитарного режима, остаётся в России, пережив путч 1991 и октябрьские события 1993 годов.

В 1996 году выходит первая книга стихов (для детей). В декабре этого же года переезжает в США, и с этого времени живёт в Нью-Йорке. Работает автором газеты «Русский базар» и других изданий, опубликовав там десятки статей, касающихся прошлого и настоящего социальной культуры.

В 2006 году вышла вторая книга стихов. Публикуется в США, Израиле, Чехословакии.

Библиография 
 «Если земля круглая» (стихи для детей), изд. дом «НПФ Мета-Днепр», 1996. / 10000 экз.
 «Предметы любви и печали», избранное, изд. «Антиква», Москва, 2006. ISBN 5-87579-024-5) / 3000 экз.
 Валентин Морозов. «Путешествие в белое». — Д.: ЧП «Лира ЛТД», 2008. — 264 с. ISBN 978-966-383-159-6. (Ред. С. Бурда, составители С. Бурда, С. Морозова, А. Кобринский).

Ссылки 
 Личный сайт
 «Сетевая Словесность» (поэзия)

Русские поэты
Кинорежиссёры СССР
Поэты России
Русские поэты США